HMS Hampshire — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании; дано в честь южного английского графства:

 HMS Hampshire (1653) — 46-пушечный корабль. Спущен на воду в 1653 году. Потоплен в 1697 году в Гудзоновом заливе в бою с французским Pelican (Война Аугсбургской лиги).
 HMS Hampshire (1698) — 48-пушечный корабль 4 ранга. Спущен в 1698 году, разобран в 1739 году.
 HMS Hampshire (1741) — 50-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1741 году, разобран в 1766 году.
 HMS Hampshire (1903) — броненосный крейсер типа «Девоншир». Спущен в 1903 году. Подорвался на мине и затонул в 1916 году. Вместе с крейсером погиб фельдмаршал лорд Китченер.
 HMS Hampshire (D06) — эскадренный миноносец типа «Каунти». Спущен на воду в 1961 году. Пущен на слом в 1979 году.